Шо́пов () — болгарская фамилия. Известные носители:
  (1951) — болгарский тяжёлоатлет.
 Шопов, Ацо (1923—1982) — македонский поэт, переводчик, издатель и дипломат.
  (1974) — болгарский политик.
  (1920—2006) — болгарский волейболист.
 Шопов, Наум (1930—2012) — болгарский актёр театра, кино и телевидения.
 Шопов, Стефан (1982) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Шопов, Христо (1964) — болгарский актёр.